Lykken ist der Familienname folgender Personen:
 David Lykken (1928–2006), US-amerikanischer Psychologe
 Joseph Lykken (* 1957), US-amerikanischer Physiker